Деникер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Деникер, Жозеф (6 марта, 1852, Астрахань — 18 марта, 1918, Париж) — русский и французский натуралист и антрополог.
 Деникер, Пьер (16 февраля 1917, Париж — 17 августа 1998) — французский психиатр.